Witeź II – polski jacht (Jacht Klubu AZS Szczecin), 
 Witeź II – koń wyścigowy czystej krwi arabskiej

Zobacz też 
Witeź